

Muziek
Liedjes
Wonderland (Nellee Hooper en Fabien Waltmann) (2001), geproduceerd door Nellee Hooper en Fabien Waltmann
Wonderland (Paul Young)

Albums
Wonderland (Nils Lofgren) (1983), een album van Nils Lofgren
Wonderland (Erasure) (1986), een album van Erasure
Wonderland (Stanley Turrentine) (1987), een album van Turrentine
Wonderland (Judie Tzuke) (1992), een album van Tzuke
Wonderland (The Charlatans)(2001), een album van The Charlatans
Wonderland (McFly) (2005), een album van McFly
Wonderland (Forgive Durden) (2006), een album van Forgive Durden
Wonderland (Faryl Smith) (2009), een album van Faryl Smith
Wonderland (Sea of Treachery) (2010), een album van Sea of Treachery
Wonderland (Steve Aoki) (2012), een album van Steve Aoki

Film
Wonderland (1999), een film uit 1999
Wonderland (2003), een film uit 2003

Televisie
Wonderland (televisieprogramma), een kinderprogramma van de TROS uit de jaren 90
Wonderland (Australische televisieserie), Australische televisieserie

Literatuur
Wonderland (tijdschrift), een Vlaams krantenbijvoegsel, uitgegeven tussen 1937 en 1942. 
Wonderland, de wereld van het kinderboek, door Bregje Boonstra e.a., uitgegeven door Waanders Uitg. Zwolle en Kon.Bibl. Den Haag, 2002, bij de kinderboekententoonstelling Wonderland - Van Pietje Bell tot Harry Potter, Kunsthal Rotterdam van 2 okt. 2002 tot en met 5 jan. 2003; ISBN 90-400-8689-3
Wonderland - Van Pietje Bell tot Harry Potter, kinderboekententoonstelling Kunsthal Rotterdam van 2 okt. 2002 tot en met 5 jan. 2003, waarbij werd uitgegeven Wonderland, de wereld van het kinderboek, door Bregje Boonstra e.a., Waanders Uitg. Zwolle en Kon.Bibl. Den Haag, 2002 (ISBN 90-400-8689-3)

Wonderland het "land" waar Alice terechtkomt wanneer zij, zoals beschreven in het beroemde kinderboek van Lewis Carroll, Alice in Wonderland, "het konijn achterna gaat"

Overig 
Wonderland (Canada), een attractiepark in Canada.
Wonderland (vrijstaat), een stuk niemandsland grenzend aan de gemeente Coevorden.